Делхай:

 Делхай — город в округе Редвуд, штат Миннесота, США.
 Делхай — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США.